Eckerstampf ist der Ortsname von

 Eckerstampf (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Eckerstampf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern